Struma  – fiume che scorre in Bulgaria e Grecia
 Struma  – aumento di volume della tiroide